Никита Дмитриевич Татаренков (род. 1975) — российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (2016).

Биография 
Родился в Серпухове в семье кадрового военного, первые годы жизни прошли в Мирном Архангельской области, где в ракетных войсках служил его отец. В 1992 году поступил в Высшее театральное училище им. Щукина на курс Юрия Шлыкова.

Первой работой в театре была роль в театральной трилогии по роману «Идиот» Фёдора Достоевского, сыграв гимназиста Колю Иволгина, за которую в 1996 году получил премию «Дебют года». Сотрудничал с Театральным товариществом 814. Первая роль в кино — юнкер Алибеков в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Состоит в труппе Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой.

Женат. Жена — Герун Оксана Анатольевна (21.09.1981), актриса. Дочь София.

Фильмография 
 — — «Русский проект», режиссёры Д. Евстигнеев, К. Эрнст и другие — парень-выпускник / новобранец в Чечне 
  — «Сибирский цирюльник», режиссёр Н. Михалков — юнкер Алибеков
  — «Империя под ударом», режиссёр С. Газаров, А. Малюков — Иван Платонович Каляев
  — «Дело пеликанов»
  — «Золотой телёнок», режиссёр У. Шилкина — Шура Балаганов
  — «Игроки» (фильм-спектакль), режиссёр П. Шепотинник, О. Меньшиков — Глов-младший
  — «Охота за тенью», режиссёр К. Шафоренко — Эндрю
  — «Безумный ноябрь» режиссёры Роман Шома, Игорь Рыжков — Андрей Климин
  — «Адмиралъ (сериал)», режиссёр Андрей Кравчук — поручик
  — «Грозные времена», режиссёр Александр Даруга — воевода Иван Шуйский
  — «В зоне риска» (4-я серия), режиссёр Владимир Котт — Илья Ильич Буркалин

Работы в театре 
 «Идиот» , режиссёр Сергей Женовач — гимназист Коля Иволгин
«Ночь перед Рождеством», режиссёр Сергей Женовач, — Чёрт
«Горе от ума», режиссёр Олег Меньшиков   — Г.Д.
 «Кухня», режиссёр Олег Меньшиков  — Новенький, Зигфрид.
 «Игроки», режиссер Олег Меньшиков  — Глов младший

 «Сны Родина Романовича», режиссёр Павел Сафонов  — Маски
«Оркестр мечты.Медь», режиссёр Олег Меньшиков 
«Ромео и Джульетта», режиссёр Денис Азаров  — Тибальт
«Из пустоты ...», режиссёр Олег Меньшиков 
«Гамлет», режиссёр Валерий Саркисов  —Лаэрт
«Ревизор», режиссёр Сергей Землянский  — Осип, унтер офицерская вдова
«Счастливчики», режиссёр Олег Меньшиков  — доктор Мареш
«Чайковский», режиссёр Александр Созонов  — Отец Александр 
«Макбет», режиссёр Олег Меньшиков  — охранник 
«Пролетая над гнездом кукушки», режиссёр Дмитрий Акриш  — МакМёрфи

Примечания

Ссылки 
 Никита Татаренков на сайте Ruskino.Ru

Персоналии:Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой